Lushnjë (district), een district in de Albanese prefectuur Fier
Lushnjë (stad), de hoofdstad van dat district